

Prénom 
 Yannick (variantes : Yannig, Yanic et Yanik) est un prénom épicène.

Personnes portant ce prénom 

 Yannick, chanteur français, interprète de la chanson Ces soirées-là
 Yannick, auteur de bande dessinée français
 Yannick Agnel, nageur français
 Yannick Bolasie, footballeur congolais, né français
 Yannick Dahan, journaliste français, critique de cinéma et réalisateur
 Yannick Dalmas, pilote automobile français
 Yannick Jauzion, rugbyman français
 Yannick Moreau, homme politique français
 Yannick Moreau, haute fonctionnaire française 
 Yannick Noah, joueur de tennis et chanteur français
 Yannick Souvré, basketteuse française
 Yannick Stopyra, joueur de football français
 Yannick Vaugrenard, député européen

Yannig 
 Yannig Baron, militant breton

Nom de famille 

 Kenneth Yannick, humoriste béninois

Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom épicène